Васил Марков може да се отнася за:

 Васил Марков (1900 – 1949), български генерал
 Васил Марков (р. 1938), български журналист
 Васил Марков (р. 1960), български историк

Вижте също 
 Марков